Now Bahār är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Zabol, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Now Bahār är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Now Bahār är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Zabol (provins)